Die All England 1958 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1958 in London statt. Es war die 48. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Bericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1958
1958
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena